Fusticeps är ett släkte av svampar. Fusticeps ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fusticeps